Жомойдь  — топоним:

Беларусь 
 Жомойдь — деревня, Городьковский сельсовет, Воложинский район, Минская область
 Жомойдь — деревня, Кухчицкий сельсовет, Клецкий район, Минская область